Il doppio del torneo di tennis Austin Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Ashley Fisher che hanno battuto in finale Raemon Sluiter e Dennis van Scheppingen 6-1, 66-7, 6-0.

Teste di serie 

 Mike Bryan /  Bob Bryan (semifinali)
 Jeff Coetzee /  Marcos Ondruska (primo turno)

 Dejan Petrović /  Andy Ram (quarti di finale)
 Tim Crichton /  Ashley Fisher (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 2000